Nieuchwytny – film z 1996 roku
 Nieuchwytny – film z 2008 roku
 ORP „Nieuchwytny” – polski ciężki kuter uzbrojony z okresu międzywojennego, II wojny światowej i okresu powojennego